De periode 1761 t/m 1770 bevat 25 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
7 totale
7 ringvormige
2 hybride
9 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen
1760-1769
1770